Un tison est le reste d'un morceau de bois, dont une partie a été brûlée.

Patronyme 

 André Tison (1885-1963), athlète français, spécialiste du lancer du poids et du lancer du disque ;
 Annette Tison (1942-2010), architecte française, co-créatrice de Barbapapa ;
 Christophe Tison (né en 1961), journaliste et écrivain français ;
 Constant Tison (1910-1985), footballeur français ; 
 Hubert Tison, réalisateur de génériques québécois.
 Jean Tison (né en 1933), footballeur français ;
 Jean-Marc Tison (1960-), vétérinaire et botaniste français ;
 Philippe Tison (1961-), homme politique belge
 Richard Tison (né en 1958),  trampoliniste français.

Tison, le concierge de la prison du Temple durant la Révolution française.

Toponymes 
 Rue Jean-Tison à Paris.
 Parc du Plessis-Tison à Nantes.